Пётр Рубан:
 Рубан, Пётр Васильевич (1950—1984) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Рубан, Пётр Константинович (1907 — после 1985) — советский военачальник, полковник.